Первый дивизион Мальты 1961/1962 () — 47-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1961/1962
Мальта
Мальта
1961 год на Мальте
1962 год на Мальте